Heinrich ist:
 Heinrich, ein männlicher Vorname
 Heinrich (Familienname), bekannte Namensträger siehe dort
 Heinrich (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond
 Heinrich (1977), Filmtitel

Siehe auch:

 Heinrich-Ereignis (nach Hartmut Heinrich), globale Klimaschwankung
 Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, ein Märchen
 Der grüne Heinrich, ein Roman von Gottfried Keller
 Programm Heinrich, Bezeichnung für SS-Aktionen
 Schäfer Heinrich (eigentlich Heinrich Gersmeier; * 1966), deutscher Landwirt und Schlagersänger
 Heinrich der Friedfertige
 Armer Heinrich
 Blauer Heinrich
 Stolzer Heinrich
 Villa Heinrich, denkmalgeschützte Villa an der Gelbinger Gasse 111 in Schwäbisch Hall